Ървайн може да се отнася за:
 град Ървайн, Калифорния, САЩ
 град Ървайн, Кентъки, САЩ
 град Ървайн, Канада, САЩ
 град Ървайн, Пенсилвания, САЩ
 Еди Ървайн (р.1965), автомобилен пилот
 Уилям Ървайн (1858-1943), австралийски политик
 Андрю Ървайн (1902-1924), английски алпинист, загинал под Еверест
 Олив Лилиан Ървайн (1895-1969), канадска политичка
 Анди Ървайн (р.1942), ирландски фолк-музикант
 Брайън Ървайн (р.1965), североирландски композитор

За шотландското произношение на думата Irvine вижте също 
 град Ървин, Шотландия
 река Ървин, Шотландия